A 2012–2013-as férfi kosárlabda-bajnokság a nyolcvanegyedik férfi kosárlabda-bajnokság volt, amely 2012. október 4-én vette kezdetét. A lebonyolítás némileg megváltozott a korábban megszokottakhoz képest: az alapszakaszban tizenkét csapat állt rajthoz, amelyek körmérkőzéses rendszerben játszottak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon.

Ezután középszakasz következett, amelynek felsőházában az első 5 (kiegészülve a Szolnoki Olaj KK csapatával) oda-visszavágó alapon játszott egymással. Az alapszakaszbeli eredményeket nem vitték magukkal, az Olaj és az alapszakaszgyőztes 3, az alapszakasz 2–3. helyezettje 2, a 4–5. helyezett 1 pontot kapott. Az alsóházi középszakaszban az alapszakasz-eredményeket vitték tovább, és egy kört játszott egymással a 7 csapat. Az alsóház utolsó helyezettje (a Factum Sport Debrecen) kiesett.

Ezután az 1–8. helyezettek (a felsőházi középszakasz 6 csapata és az alsóházi középszakasz két legjobbja) párharconként három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszás során döntötték el a négy közé jutás, majd az elődöntők és a döntő sorsát.

Mivel a Salgótarjáni KSE és a Kecskeméti KSE nem indult, a Szolnok nem vett részt az alapszakaszban, 12 csapatos alapszakaszt tartottak (a kiesett ZTE KK-val kiegészülve).

Csapatok

Változások az előző idényhez képest 
Feljutott a másodosztályból
 Salgótarjáni KSE – nem vállalta az A csoportban való indulást
Kiesett a másodosztályba
 Zalakerámia-ZTE KK – a megüresedő helyen A csoportban indulhat
Visszalépett
 Kecskeméti KSE

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Kereszttábla

Középszakasz

1–6. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség BP: Bónuszpont K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

7–13. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

Díjak

Források 

 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyarferfibajnoksag
Magyar bajnokság férfi 20122013